«Ди́вья-праба́ндха» () — сборник поэтических произведений вайшнавских тамильских святых альваров, составленный в его настоящей форме Натхамуни в IX веке. Среди тамильского индуистского населения Южной Индии «Дивья-прабандха» настолько широко известна и пользуется таким уважением, что её называют «Вайшнава-ведой» или «Дравида-ведой» и приравнивают по значению к санскритским Ведам. В «Дивья-прабандхе» воспевается слава Вишну в различных его формах и ипостасях. Альвары воспели эти гимны в разных святых местах паломничества, известных как дивья-дешам. Во многих вайшнавских храмах (таких как храм Ранганатхасвами в Шрирангаме), декламация гимнов «Дивья-прабандхи» является неотъемлемой частью ежедневного ритуала.

«Дивья-прабандха» насчитывает более четырёх тысяч гимнов, из которых выделяются 1100, сочинённые Наммальваром и называемые «Тируваймоли» («слова священного рта»). Это важный литургический сборник, в гимнах которого автор отождествляет себя с пастушкой-гопи, страдающей от разлуки с Кришной и желающей встретиться с ним.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Nathamuni-Alavandar.org — Dedicated to Shriman Nathamunigal and Shri Alavandar
 A comprehensive translation of Naalayira (4000) Divya Prabhandham
 Hymns of the Azhwars 
 4000 divya prabhandham available as separate files for every 1000
 4000 divya prabhandham in Tamil and English with Daniyans. Other ancillary texts such as Thiruvoi mozhi nootrandhadi, Yethiraja vimsadhi, Mumukshupadi , Guru Paramapara and rare texts available.

Альвары
Священные писания индуизма на тамильском языке
Средневековая литература